Wembach steht für:

 Wembach, eine Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wembach-Hahn, einen Stadtteil der Stadt Ober-Ramstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Wembach (Ober-Ramstadt), eine ehemalige Gemeinde und ein Teil des Stadtteils Wembach-Hahn der Stadt Ober-Ramstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Wembach (Gersprenz), einen Zufluss der Gersprenz